Cambaraensi – abitanti di Cambará do Sul
Cambaraensi – abitanti di Cambará